1. Division austriacka w piłce nożnej (1977/1978) była 67. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Wacker Innsbruck. Nowym mistrzem Austrii został zespół Austria Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1977 w piłce nożnej
1978 w piłce nożnej
1977 w Austrii
1978 w Austrii